Az örmény naptár örmény számokat használ. A kezdőév a keresztény időszámítás szerint 552, az örmény korszak kezdete.

Az éveket a ԹՎ betűkkel előre jelzik, gyakran felette vonallal, aminek a jelentése: az évben. Ezt az örmény ábécé egy-négy betűje követi, amik egyben az örmény számok is. Hogy átírjuk Gergely-naptár szerinti évre, egyszerűen hozzá kell adni 551-et. Így, ha a ԹՎ ՈՀԳ sort látjuk, ki lehet belőle számolni a lejjebb található táblázat alapján, a szimbólumok jelentését. Ez alapján az iménti szám 600+70+3+551=1224.

Lejjebb az örmény számok és latin betűs átírásuk, valamint arab számos értékük látható.

Naptárak